Двенадцатый сезон «Губка Боб Квадратные Штаны» состоит из 26 серий. Премьера в США состоялась 11 ноября 2018 года, а финал сезона состоялся 29 апреля 2022 года. В России премьера состоялась 5 апреля 2019 года. Это был последний сезон, в котором участвовал создатель сериала Стивен Хилленберг перед своей смертью 26 ноября 2018 года.

Производство 
23 мая 2017 года было объявлено, что мультсериал продлён на двенадцатый сезон, состоящий из 26 серий. Сезон вышел в эфир с 11 ноября 2018 года.

Серии

Выход серий до Nickelodeon Россия

Nickelodeon HD

NickToons

Примечания 

12
Телесезоны США 2018 года
Телесезоны США 2019 года